Amendola,  puede referirse a:
 Giorgio Amendola
 Giovanni Amendola
 Guiscardo Améndola, artista plástico y pintor uruguayo
 Tony Amendola, un actor estadounidense